Робот-советник () —  автоматизированная платформа, которая предоставляет финансовые консультации и сервис по созданию и управлению инвестиционным портфелем с минимальным вмешательством человека. Робот-советник также называют «автоматизированным советником по инвестициям», «автоматизированным управлением инвестициями», «онлайн советником по инвестициям» и «робо-советником».

Процесс инвестиционного консультирования роботов-советников базируется на математических алгоритмах, не требующих вмешательства консультанта-человека. Используется полностью автоматический процесс, как для определения первоначального распределения активов инвесторов, так и для последующего управления (перебалансировки) инвестиционного портфеля клиента.

Обязательные элементы услуги доверительного управления, получаемой через робо-эдвайзера:
 риск-профилирование,
 дистанционное открытие инвестиционного счета,
 создание и обслуживание инвестиционного портфеля (подбор, формирование и регулярные перебалансировки).

При создании инвестиционного портфеля главным является выбор оптимального распределения (аллокации) клиентских активов в зависимости от инвестиционных целей, инвестиционного горизонта и отношения клиента к риску. При этом в большинстве случаев для формирования инвестиционного портфеля автоматические советники не используют конкретные ценные бумаги, а концентрируются на выборе активов, доступ к которым осуществляется через индексные инструменты.

Научную основу деятельности робо-эдвайзеров заложили создатели современной портфельной теории - Гарри Марковиц (Harry M. Markowitz), Джеймс Тобин (James Tobin), Уильям Шарп (William F. Sharpe).

История 
Первые роботы-советники появились в 2008 году в США, а затем использование автоматизированных платформ для составления инвестиционного портфеля стало популярным в Европе, Австралии и Канаде, и с тех пор с каждым годом их число и сумма активов под их управлением быстро растет.

В 2018 году количество активов под управлением робо-эдвайзеров, достигло примерно $200 млрд. на сегодняшний день крупнейшие роботизированные советники функционируют на рынке США: Vanguard Personal Advisor Services ($100 млрд), Schwab ($10.2 млрд), Betterment ($14 млрд) и Wealthfront ($11 млрд). По оценкам аудиторской компании Deloitte, к 2020 году мировой объем рынка автоматизированного управления активами может достичь $3,7 триллионов, а к 2025 — уже $16 триллионов.

За последние пять лет совокупный объем портфелей под управлением роботов уже вырос в десятки раз, но $200 млрд под их управлением — лишь небольшая часть 20-триллионного мирового рынка управления активами. Управление инвестициями, основанное на базе полностью автоматизированных платформ, является прорывом в развитии индустрии, так как позволяет оказывать услуги индивидуального управления, ранее доступные только обеспеченным клиентам, массовой аудитории с минимальными издержками. На мировом рынке роботизированные финансовые советники взимают комиссию в размере от 0,2 % до 1,0 % от активов под управлением, тогда как услуги традиционных специалистов по финансовому планированию стоят около 1,35 % от находящихся в управлении активов, согласно исследованию AdvisoryHQ News, и доступны лишь небольшой части населения развитых стран.

Принцип работы робо-эдвайзеров 
Работа робо-эдвайзеров, как правило, состоит из нескольких этапов. Сначала они анализируют возраст, планируемый размер инвестиций и риск-профиль инвестора (его склонность или несклонность к риску), а затем составляют подходящий для него инвестиционный портфель. Обычно он формируется из биржевых инвестиционных фондов (ETF), которые позволяют обеспечить должный уровень диверсификации вложений и оптимальное соотношение риск/доходность. Инвестор открывает у робо-эдвайзера счет, пополняет его, а алгоритм автоматически составляет и поддерживает оптимальное сочетание весов активов в портфеле.

Наиболее популярные инструменты, из которых робо-эдвайзер формирует инвестиционный портфель, — биржевые инвестиционные фонды ETF, так как они дают простой доступ к широкому набору классов активов, не покупая каждый входящий в него актив отдельно, и имеют низкие издержки инвестирования, следовательно, оставляют больше средств на счетах клиентов.

Робо-эдвайзеры в мире

Россия 
По состоянию на начало 2017 года в России работает лишь один робо-эдвайзер с полным функционалом, выстроенным в соответствии с международными стандартами — сервис «Финансовый Автопилот», разработанный группой компанией FinEx. Сервис анализирует инвестиционный профиль клиента и подбирает персональный сбалансированный инвестиционный портфель из биржевых фондов ETF, обращающихся на Московской бирже.

Индексные инструменты (ETF), из которых формируются портфели, открывают доступ к 80 % капитализации мирового рынка акций, а также к золоту и облигациям. Суммарный мировой объем ETF — 4.9 трлн долл. За последние 10 лет среднегодовой рост активов под управлением ETF-фондов составил 18.9%. Объем ETF в России — около 11.6 млрд руб. (на июль 2018 г.).

В марте 2017 года был запущен робо-эдвайзер Right от петербургской компании «М3», автора Conomy — сервиса для помощи при принятии инвестиционных решений. Right собирает для пользователя портфель из акций и облигаций, которые торгуются на фондовой бирже ММВБ, а затем даёт рекомендации по ребалансировке. Ценные бумаги предлагаются исходя из ожиданий клиента по доходности, его склонности к риску и по результатам фундаментального анализа компаний: анализируется и прогнозируются финансово-экономические показатели предприятия, рассчитываются справедливые цены акций и потенциальная доходность. Периодически сервис перераспределяет активы в портфеле, поддерживая комплект ценных бумаг актуальным, при этом клиент подтверждает согласие на каждую сделку.В 2016 году Московская биржа признала Right лучшей инновационной идеей в инвестициях, а в 2017 году его аналитика использовалась в конкурсе МосБиржи Invest Trial.

Своих робо-эдвайзеров разработали УК «Альфа-Капитал» — «Робоэдвайзинг», ВТБ24 — «ВТБ24-Автопилот», Сбербанк (в партнерстве с FinEx) — «Простые инвестиции», АК БАРС Банк — «Ак Барс советник».

Совместный проект Яндекс.Денег и FinEx — Yammi, был представлен в июле 2018 г.. Его особенностью является минимальный порог входа, что позволяет отнести его к сегменту микро-инвестирования (наиболее известный сервис Acorns).

Росбанк (группа Société Générale) и FinEx в октябре 2018 г. запустили автоматизированный сервис SmartInvest.

США 
Ведущие робо-эдвайзеры находятся в США. На сегодняшний день крупнейшим робо-эдвайзером считается сервис  Vanguard Personal Advisor Services). За ним следуют Charles Schwab («Schwab Intelligent Portfolios», с 2015 года), Betterment» (2008), Wealthfront (2008) и Personal Capital (2009).

Австрия 
Наиболее известные робо-эдвайзеры: Finabro , Moomoc, с конца 2017 года появился Savity.

Великобритания 
Наиболее известные робо-эдвайзеры: Nutmeg (начало 2011 года), MoneyFarm (2011), Swanest (2014), Scalable Capital (2014), eVestor (2016) и Wealth Horizon.

Германия 
Наиболее известные робо-эдвайзеры: Startups A.IX Capital (Дюссельдорф), DeinAnlageberater.de (Бавария), Easy Folio (Франкфурт, Шанхай), Ginmon (Франкфурт), Growney (Берлин), Scalable Capital (Мюнхен / Лондон) , LIQID (Берлин), Vaamo (Франкфурт), Visualvest (Франкфурт) и Whitebox (Вайль-на-Рейне). Банковские предложения предоставляют Fintego (, подразделение  / Commerzbank), cominvest (comdirect Bank AG), Wüstenrot ETF Managed Depot (Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank) и Quirion ().

Китай 
Наиболее известные робо-эдвайзеры: CreditEase, Ginmon, ToumiRA и Xuanji.

Швейцария 
Первым робо-эдвайзером Швейцарии является VZ Finanzportal компании  (с 2010 года). Другие известные: TrueWealth (2014, c 2016 совместно с Basellandschaftliche Kantonalbank), Descartes Finance (2015), UBS («UBS Advice», 2015), Glarner Kantonalbank («Investomat», 2015), Allianz Suisse с ELVIA e-invest (2017) и Bank Werthstein.

Активы под управлением 
По состоянию на февраль 2017 года активы под управлением ведущих робо-эдвайзеров распределены следующим образом:

Чек-лист для проверки, является ли сервис робо-эдвайзером

Информация о доходности 

Источник: Backend Benchmarking for The RoboReport.com

Примечания

Ссылки 
 Your Money in 20 Years: The Future of Robo-Advisors.

Финансовые услуги
Роботы